Списък на кметовете на централномакедонския град Велес, Северна Македония.

Царство България (1915 – 1918)

Кралство Югославия (1918 – 1941)

Царство България (1941 – 1944)

Федеративна Югославия (1944 – 1992)

Република Македония (от 1991)

Бележки